Pejčić peut désigner :

Un patronyme 
Pejčić est un nom de famille serbe notamment par :  

 Petar Pejčić (2002- ), violoncelliste serbe ; 
 Snježana Pejčić (1982- ), tireuse croate.

Notes et références 

Homonymie de patronyme serbe